Тантојука има више значења:

 Тантојука (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тантојука (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Општина Тантојука (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тантојука (Тантојука, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику